

Toponimy 
 Lytton – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwach Calhoun i Sac
 Lytton – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie  Pleasants
 Lytton – część miasta Brisbane w Australii
 Lytton – wieś w Kanadzie w prowincji Kolumbia Brytyjska w dystrykcie Thompson-Nicola
 Mount Lytton – góra w Kanadzie w prowincji Kolumbia Brytyjska, o wysokości 2049 m.

Ludzie 
 Hrabia Lytton – tytuł hrabiowski w parostwie Zjednoczonego Królestwa
 Constance Lytton (1869-1923) – brytyjska pisarka, sufrażystka, córka Roberta
 David Lytton-Cobbold (ur. 1937) – brytyjski polityk, 2. baron Cobbold
 Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) – brytyjski polityk, poeta i pisarz, 1. baron Lytton
 John Lytton (ur. 1950) – brytyjski polityk, 5. hrabia Lytton, syn Noela
 Judith Blunt-Lytton (1873-1957) – brytyjska polityk, hodowca koni, tenisistka, 16. baronessa Wentworth
 Henry Lytton-Cobbold (ur. 1962) – brytyjski scenarzysta, syn barona Cobbold
 Henry Lytton (1865-1936) – angielski aktor i śpiewak
 Lytton Strachey (1880-1932) – angielski pisarz i krytyk
 Louisa Lytton (ur. 1989) – brytyjska aktorka 
 Neville Bulwer-Lytton (1879-1951) – brytyjski arystokrata, 3 hrabia Lytton, zawodnik jeu de paume, brązowy medalista olimpijski, syn Roberta
 Noel Lytton (1900-1985) – brytyjski arystokrata, oficer i pisarz, 4 hrabia Lytton, syn Neville’a
 Robert Bulwer-Lytton, ps. Owen Meredith (1831-1891) – brytyjski arystokrata, dyplomata, wicekról Indii (1876-1880), również poeta, syn Edwarda, 1. hrabia Lytton
 Rosina Bulwer Lytton (1802-1882) – brytyjska pisarka, żona Edwarda
 Victor Bulwer-Lytton (1876-1947) – brytyjski arystokrata, 2 hrabia Lytton, syn Roberta

Zobacz też